Magallanes ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Magallanes (* 1976), uruguayischer Fußballspieler
 José Magallanes, uruguayischer Fußballspieler
 Juan Pablo Magallanes (* 1982), mexikanischer Radrennfahrer
 Manuel Magallanes Moure (1878–1924), chilenischer Schriftsteller und Literaturkritiker

Magallanes heißen in der Geografie

in Chile
 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
 die Provinz Magallanes
 die Magellanstrasse

in den Philippinen
 Magallanes (Agusan del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Norte
 Magallanes (Cavite), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cavite
 Magallanes (Sorsogon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Sorsogon

Magallanes heißt außerdem
 der Fußballverein Club Deportivo Magallanes

Siehe auch:
 Ferdinand Magellan
 Magellan (Begriffsklärung)